Sogea -  Società per l'Esercizio di Attività Agricole S.p.A. era una azienda italiana che operava nel settore agricolo. Deteneva insieme a Forus SpA la proprietà di Maccarese SpA. Era una società del gruppo IRI-Iritecna.

Storia
Era nata nel 1986 con sede a Fiumicino per volontà di IRI, per rilevare la società Maccarese, in seguito al fallimento di una trattativa per la sua vendita. Durante la sua gestione ripiana le perdite di Maccarese e tenta di risanarla. Il 29 dicembre 1998 Sogea, insieme a Forus, viene acquistata da Edizione Holding per 93 miliardi di lire.

Attività
Sogea operava nel settore della produzione di latte fresco, delle coltivazioni di foraggio per uso interno, di cereali (grano e mais), di pomodori e barbabietole e carote.
Una parte veramente minore delle sue attività era investita nella locazione di alcuni immobili.
Nel 1997, ultimo anno di esistenza, ha fatturato circa 12 miliardi di lire.

Società partecipate da Iritecna